Wahlkreis 126 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 126
 Landtagswahlkreis 126